Luca Bandirali (1973) – critico cinematografico italiano
 Mario Bandirali (1921-1993) – calciatore italiano